Mariastraat (Brugge)
Mariastraat (Maastricht)
Mariastraat (Utrecht)